

Cinema 
 Waiting – film del 1911 
Waiting – cortometraggio del 1925 diretto da Stephen Roberts
 Waiting – film dei KLF del 1990
Aspettare (Waiting) – film del 1991
 Waiting – film del 2000 diretto da Patrick Hasson
Waiting... – film del 2005
 Waiting – film del 2007 diretto da Lisa Demaine

Musica 
Waiting – album di Bobby Hutcherson
Waiting – album dei Fun Boy Three
Waiting – album dei Thursday
Waiting – singolo dei Green Day
Waiting – singolo dei Porcupine Tree
Waiting – singolo di Mizuki Watanabe
Waiting – singolo dei Trapt
The Waiting – singolo di Tom Petty and the Heartbreakers
 Waiting – album di Kellee Bradley del 2005
 Waiting – album di Ce'Cile del 2008
Waiting... – singolo dei City and Colour
Waiting... – EP dei The Rockfords
The Waiting – gruppo musicale christian rock
Waiting – brano musicale dei Fireflight, presente nell'album The Healing of Harms
Waiting – brano musicale di Jay Sean, presente nell'album My Own Way
Waiting – brano musicale dei Joy and the Boy, presente nell'album Paradise
Waiting – brano musicale di Madonna, presente nell'album Erotica
Waiting – brano musicale dei Pennywise, presente nell'album From the Ashes
Waiting – brano musicale dei The Red Jumpsuit Apparatus, presente nell'album Don't You Fake It
Waiting – brano musicale di Ringo Starr, presente nell'album Beaucoups of Blues
Waiting – brano musicale degli Shiny Toy Guns, presente nell'album We Are Pilots
Waiting – brano musicale degli The Smashing Pumpkins, presente nel loro Greatest Hits
Waiting (Reprise) – brano musicale di George Michael, presente nell'album Listen Without Prejudice Vol. 1